Ким Карина Бирке (; род. 29 декабря 1987, Ганновер) — немецкая гандболистка, левая крайняя клуба «Ольденбург» и сборной Германии. В клубе играет с 2005 года. В сборной дебютировала 22 марта 2012 матчем против Венгрии в Ньиредьхазе. Сыграла 5 игр и забила 8 голов.

Достижения 
 Победительница Кубка Вызова 2008
 Победительница Кубка Германии 2009, 2012
 Победительница Суперкубка Германии 2009

Ссылки 
 Профиль на сайте Немецкого гандбольного союза  
 Профиль на сайте клуба «Ольденбург» 

Гандболисты Германии